Le classement mondial de snooker 2014-2015 est celui des joueurs professionnels de snooker qualifiés pour la saison 2014-2015.

Règlement 
Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante présente les diverses révisions du classement qui ont été utilisées pour déterminer les sélections pour certains tournois.

Stephen Hendry, Steve Davis et James Wattana ne font pas partie de la liste initiale parce que, bien qu'ayant reçu une carte d'invitation pour le circuit, ils ne sont pas directement admissibles pour participer aux tournois ; le premier a, en fait, quitté la compétition proprement dite en mai 2012 et les deux derniers ne se voient classés que lors de la  révision.

Notes et références

Notes

Références 

2014-2015
Classements 2014-2015
Classements 2014-2015